Fight for Life peut désigner :

 Fight for Life est un jeu vidéo sorti sur Jaguar en 1996 ;
 Fight for Life est un téléfilm américain diffusé en 1987.